Tylor Chase (Arizona, Estados Unidos, September 6, 1989 (age 25)um ator norte-americano, que ficou famoso pelo papel de Martin Qwerly, na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. No programa Martin Qwerly, é um garoto que fala rápido. Ele também estrelou no filme Confessions de Late Bloomer e participou de um episódio na série Everybody Hates Chris. Tylor vive no sul da Califórnia com sua família agora. Ele desempenhou um papel importante em "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned". Atualmente, ele mora em Orange County, Califórnia, e trabalha em um Red Robin em Foothill Ranch.

Atores dos Estados Unidos